Только ты:

Кино:
 «Только ты» — советский музыкальный фильм 1972 года.
 «Только ты» — советский музыкальный фильм 1986 года, киностудии «Азербайджанфильм».
 «Только ты» (Only you) — американский фильм 1992 года.
 «Только ты» (Only you) — американский фильм Нормана Джуисона 1994 года.
 «Только ты» или «Всегда» — южнокорейский фильм 2011 года.
 «Только ты» — российский телесериал 2011 года.
 «Только ты» (, ) — норвежско-финский фильм 2013 года.
 «Только ты» (Solamente Vos) — аргентинская теленовелла 2013 года.

Музыка:
 «Только ты» — альбом Стаса Михайлова.
 «Только ты» — альбом Андрея Губина.
 «Только ты» (Numai tu) — песня из репертуара Иона Суручану.
 «Только ты: история моей любви» — 12-й студийный альбом Витаса.

См. также 
 Only You
 Только ты и я